Бенитачель (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 12,65 км². Население — 5488 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Benitachell
 Índice estadístico del municipio de Benitachell
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Benitachell en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Guía turística valenciana — Benitachell
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Аликанте